Soroche est un mot d'origine quechua, qui signifie pyrite et peut également désigner :
 le mal aigu des montagnes ;
 le Cerro Soroche, une montagne équatorienne.